Arno Lustiger – storico e scrittore tedesco di religione ebraica e sopravvissuto all'Olocausto
 Gila Lustiger – scrittrice tedesca, figlia di Arno
 Jean-Marie Lustiger – cardinale e arcivescovo cattolico francese